

Cinema e televisione 
 Swingers – film del 1996 diretto da Doug Liman
 Swingers – film del 2002 diretto da Stephan Brenninkmeijer
 Swingers – episodio della prima stagione della serie televisiva Blue Jeans

Musica 
 The Swingers – gruppo musicale neozelandese

Pagine correlate 
 Swinger